Sunny Side ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunny Side (Georgia)
 Sunny Side (Maryland)
 Sunny Side (New Mexico)
 Sunny Side (North Carolina)
 Sunny Side (Pennsylvania)
 Sunny Side (South Carolina)
 Sunny Side (Tennessee)
 Sunny Side (Texas)
 Sunny Side (Virginia)

Siehe auch:
 Sunnyside